Due amici (Deux amis) – racconto di Guy de Maupassant del 1883
 Deux amis – film del 1946 diretto da Dimitri Kirsanoff
 Deux amis – opera teatrale di Philippe Hassler
 HMS Deux Amis – scuna corsara francese del 1796

Pagine correlate 
Les Deux Amis
Deux Amies